Philippe Lefebvre peut désigner :
 Philippe Lefebvre (1968-), acteur et scénariste français ;
 Philippe Lefebvre (1941-), réalisateur français ;
 Philippe Lefebvre (1949-), organiste français ;
 Philippe Lefebvre (1954-), joueur de football français ;
 Philippe Lefebvre, o.p., bibliste
 Philippe Lefebvre (1991-), joueur de hockey canadien.